Шевче́нківське — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 38 осіб. Орган місцевого самоврядування — Письменська селищна рада.

Географія 
Село Шевченківське розташоване на крайньому заході Васильківського району. На півдні межує з селом Зелений Гай, на сході з селом Іванівське, на півночі з селом Луб'янці та на заході з селом Новочернігівське Синельниківського району.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Дніпропетровська область)

Джерела 

 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії 
 Карта України 

Села Дніпропетровської області
Населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка